Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Alex Antonitsch e Michiel Schapers che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Peter Lundgren 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Mark Dickson /  Tim Wilkison (quarti di finale)

 Tom Gullikson /  Tom Gullikson (primo turno)
 Christo Steyn /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1985